Franco Vannini – calciatore italiano
 Giuseppina Vannini – religiosa italiana
 Marco Vannini – filosofo italiano
 Marco Vannini – schermidore italiano
 Ottavio Vannini – pittore italiano
 Ottorino Vannini – giurista italiano
 Venzo Vannini – cestista e allenatore di pallacanestro italiano

Editoria 
 Vannini Editrice – casa editrice italiana fondata nel 1905 da Claudio Vannini